Der Neptun  braucht rund 165 Jahre für eine Sonnenumkreisung und daher durchschnittlich knapp 14 Jahre für ein Tierkreiszeichen. In den 165 Jahren eines Zyklus' wird er 164-mal von der Erde auf der Innenbahn überholt und tritt in Opposition. Bei Konjunktion beträgt der Mittelpunktswinkel zur Sonne annähernd Null (am 2. Februar 2004 und am 3. August 2084 sind es unter 2) bis gut 102 Winkelminuten unterhalb (3. August 2084) und oberhalb (6. November 2126) der Sonne, wobei Bedeckungen (Winkel ist < 16') immer acht hintereinander stattfinden (Januar/Februar 2000–2007, Juli/August 2081–2088).

Im Perihel steht der Neptun am 13. September 2042 und ist dann nur 29,8066 von der Sonne entfernt; kurz zuvor, am 29. Oktober 2041, hat er seine mit 28.81438 größte Erdnähe bei Opposition. Im Aphel steht der Neptun am 1. Dezember 2125 und ist dann 30.3391 von der Sonne entfernt; kurz zuvor, am 30. April 2125, hat er mit 29.33242 seine größte Erdferne bei Opposition. Diese eher kleinen Unterschiede führen dazu, dass der Neptun bei Opposition immer eine scheinbare Größe von 2,34 bis 2,37 Bogensekunden einnimmt und seine scheinbare Helligkeit bei 7,7 mag weitgehend konstant bleibt.

In der folgenden Tabelle sind die speziellen Konstellationen des Neptun nebst Planetenschleifen für die Jahre 1997–2030 sowie alle Eintrittszyklen in ein neues Sternbild und alle Zyklen mit Extremalwerten für einen kompletten Überzyklus bis 2162 aufgeführt; Die Werte beziehen sich auf 51,5° nördliche Breite (Dortmund, Göttingen, Halle (Saale)) und das Datum sich gegebenenfalls auf Dortmund (oder Bern; 7,5° östliche Länge).

Anmerkungen

Literatur 
 Multiyear Interactive Computer Almanac 1800–2050. U.S. Naval Observatory

Positionen
Zeittafel (Astronomie)